Дми́трий Никола́евич Торгова́нов (род. 5 января 1972 года, Ленинград) — российский гандболист и гандбольный тренер. Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный чемпион мира, чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта России (2000). С 2009 года является главным тренером гандбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) (бывшие название — «Нева»). В 2015—2017 годах был главным тренером мужской сборной России по гандболу.

Биография 
Воспитанник В. Е. Шлюса. Окончил тренерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. Выступал за клубы «Нева» (Санкт-Петербург), Wallau-Massenheim, Sport Solingen, Tusen Essen, Rein-Neckar Lowen, HSV Hamburg (все — Германия).

В сборной России с 1992 года. Становился олимпийским чемпионом, дважды чемпионом мира и один раз чемпионом Европы. Входил в символические сборные команды мира 1993 и Европы 1994. Признавался лучшим линейным ряда крупных турниров.

Достижения 
 Олимпийский чемпион: 2000
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 2004
 Чемпион мира: 1993, 1997
 Серебряный призёр Чемпионата мира: 1999
 Чемпион Европы: 1996
 Серебряный призёр Чемпионата Европы: 1994, 2000
 Чемпион России: 1993
 Обладатель Кубка ЕГФ: 2005

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ЕГФ 
 Зал славы НГУ имени П. Ф. Лесгафта
 Знаменитые люди Санкт-Петербурга [текст] : Биографический словарь / В. Д. Доценко, Г. М. Гетманец, В. М. Йолтуховский. — СПб. : «Аврора-Дизайн», 2005. — Т. 1. — С. 368—369

Гандболисты России
Гандбольные тренеры
Гандбольные тренеры России
Олимпийские чемпионы по гандболу
Олимпийские чемпионы от России
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу
Игроки ГК «Университет Лесгафта-Нева»
Игроки ГК «Райн-Неккар Лёвен»
Игроки ГК «Гамбург»
Выпускники Университета имени Лесгафта